CIB puede referirse a:
 La banca de inversión (del inglés Corporate and Investment Bank) o banca de negocios.
 El Centro de Investigaciones Biológicas, institución dedicada a la investigación científica en biología, fundada en Madrid (España) en 1953 por Gregorio Marañón.
 El Comité internacional de bioética (en francés, ‘Comité international de bioéthique’).
 Ciudadanos Independientes de Barañain, partido político de centro, del municipio de Barañáin, en la Comunidad Foral de Navarra (España).
 El código IATA para el aeropuerto Catalina, de Avalon, California (Estados Unidos).
 El International Council for Research and Innovation in Building and Construction, por su antiguo nombre en francés Conseil International du Bâtiment.
 Las siglas de un dios maya CIB Sello Maya más información etimológica >> Lenguas mayenses
 El Culinary Institute of Barcelona, escuela de cocina de Barcelona centrada en la creatividad y la innovación.